Dobrzyń (gromada) (powiat nidzicki)
 Dobrzyń nad Wisłą (gromada) (powiat lipnowski)